jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Jaz – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Jaz – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Jaz – część wsi Łapsze Wyżne w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Łapsze Niżne
 Jaz – część wsi Nowe Dwory w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Jaz – osada wsi Krzeczowice w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Kańczuga

Inne 
 Jaz – wieś na Ukrainie w rejonie samborskim obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Jazy
 Napęd Jaz